Als Länderjumbos bezeichnet man die gemeinsamen öffentlichen Landesanleihen der Bundesländer in Deutschland, welche durch ein gebündeltes Anleihevolumen Größenordnungen im Milliarden-Bereich erreichen und damit eine verbesserte Handelbarkeit erzielen. Die erste Gemeinschaftsanleihe dieser Art wurde von sieben Bundesländern im August 1996 herausgegeben und umfasste ein Volumen von vier Milliarden DM.

Länderjumbos sind als Sammelanleihen eine Form von Anleihen. Die mit der Emission üblicherweise beauftragten Konsortialbanken übernehmen meist als Marktpfleger (Market Maker) die Betreuung des nachfolgenden Börsenhandels. Die Marktpflege besteht, wenn sich ein Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut gegenüber dem Emittenten verpflichtet, vorab definierte Geld-Brief-Spannen während festgelegter Handelszeiten für alle Marktteilnehmer verbindlich zu quotieren, zu denen es bereit ist, Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Aufgrund ihres höheren Emissionsvolumens (im Vergleich zu Einzelemissionen der Länder) und da sich bei Jumbo-Anleihen in der Regel mehrere Banken als Designated Sponsor verpflichten, die Marktpflege zu übernehmen, sind diese Anleihen besonders liquide und somit im Vergleich zu kleinvolumigeren Einzelemissionen in der Regel zu marktgerechteren Kursen an der Börse zu handeln.

Emittent 
Bei den gemeinsamen Anleihen bilden folgende 7 von 16 Bundesländern den Emittenten:
 Land Mecklenburg-Vorpommern, 
 Land Rheinland-Pfalz, 
 Saarland, 
 Land Schleswig-Holstein,
 Freistaat Thüringen,
 Freie Hansestadt Bremen,
 Freie und Hansestadt Hamburg

Haftungsfrage 
Die beteiligten Bundesländer teilen sich zwar die Verpflichtungen aus dem Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), jedoch nur entsprechend ihrer jeweiligen Quote am Gesamtvolumen der Emission. Dies bedeutet, dass kein Bundesland für ein anderes Bundesland haftet, sollte dieses seinen Verpflichtung nicht nachkommen. Eine sogenannte gesamtschuldnerische Haftung ist nach  Abs. 3 Grundgesetz für alle Gemeinschaftsanleihen (inklusive der aktuell kontrovers diskutierten Euro-Bonds) ausgeschlossen und wurde deshalb auch nie in Erwägung gezogen.

Bonitätseinstufung  
Die Ratingagentur Fitch bewertet seit dem 11. emittierten Länderjumbo (aktuell 42. Emission, Stand 27. Juni 2013) die Anleihen. Jede Einzelemission bekam seitdem die Spitzennote „AAA“, wonach Investoren lediglich ein sehr geringes Ausfallrisiko auf Tilgung und/oder Zins tragen.

Aktuell laufende Anleihen

Alternativen 
Durch die am 26. Juni 2013 erfolgreich durchgeführte Erst-Emission der Bund-Länder-Anleihe (auch Deutschland-Anleihe oder Deutschlandbond genannt), sind weitere Emissionen dieser Art denkbar. Diese würden in Bezug auf die Schaffung höherer kapitalmarktfähiger Anleihevolumina sowie der Ausnutzung von Synergieeffekten in Konkurrenz zu den Länderjumbos treten. 
Bei der Bund-Länder-Anleihe handelt es sich um eine Staatsanleihe, mit der der Bund sowie zehn Bundesländer gemeinsam einen Kredit am Kapitalmarkt aufnehmen. Die aufgenommenen Mittel kommen den beteiligten Emittenten gemäß vorab vereinbarter Quoten zugute. Dementsprechend haftet jeder Emittent – ähnlich dem Prinzip bei den Länderjumbos – auch nur teilschuldnerisch für Rückzahlung und Zinsen seines eigenen Anteils.

Weblinks 
 Länderjumbos – Offizielle Seite der Finanzministeriums Rheinland-Pfalz, zuletzt abgerufen: 26. Juni 2013.
 Homepage Verband deutscher Pfandbriefbanken, zuletzt abgerufen: 26. Juni 2013.

Einzelnachweise 

Landespolitik (Deutschland)